Het ATP-toernooi van Antwerpen 2019 (met de officiële naam European Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 oktober 2019. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Sportpaleis in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
 Benoît Paire → vervangen door  Hugo Dellien
 Albert Ramos Viñolas → vervangen door  Kwon Soon-woo
 Milos Raonic → vervangen door  Peter Gojowczyk

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen